Mullis ist der Familienname folgender Personen:

 Kary Mullis (1944–2019), US-amerikanischer Biochemiker und Nobelpreisträger für Chemie (1993)
 Katarina Graf Mullis (* 1952), tschechisch-schweizerische Verlegerin